Васса (від грецьк. пустеля) — жіноче ім'я.
 Васса (палі vassa-)  — тримісячний ретрит або піст у буддистів Тхеравада.